Der Schluchseelauf ist ein traditionsreicher Laufwettbewerb in Deutschland in Baden-Württemberg, der jeweils im Mai des Jahres in Schluchsee stattfindet. Der Lauf wurde 1984 ins Leben gerufen.

Verlauf

Die Strecke führt auf einem Rundkurs von (seit 2013) 18,3 km Länge einmal um den Schluchsee. Start und Ziel sind der Ort Schluchsee auf 950 m Höhe. Der niedrigste Punkt ist bei km 4,4 die Eisenbreche auf 920 m Höhe, der höchste Punkt bei km 7,0 die Kohlhütte auf 1.000 m Höhe. Gelaufen wird zum großen Teil auf Naturwegen. Die Teilnehmerzahl ist für den Hauptlauf auf 4.000 begrenzt. Der Schluchseelauf begann mit über 700 Läufern 1984 und ist nun eine Zweitagesveranstaltung mit ca. 5.000 Teilnehmern. Der Wettbewerb besteht aus dem Hauptevent, dem Schluchseelauf, an sich, sowie kleineren Nebenveranstaltungen. Dazu gehören der May10er, die MayRunningSeries,  NordicWalking, sowie der Junior und der College Cup.

Die relativ beste Zeit liefen bisher bei den Männern im Jahr 1994 Isa Mohamedi auf der 18,0-km-Strecke mit einem km-Schnitt von 3:09 Min., bei den Frauen 1997 Weronika Troxler ebenfalls auf der 18,0-km-Strecke mit einem Schnitt von 3:43.

Siegerliste 
Zeitangaben in Stunden. Hervorhebungen: Streckenrekorde

Siehe auch 
 Langstreckenlauf
 Berglauf

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Erstveranstaltung 1984
Schluchsee (Gemeinde)